La temporada de 1964 del Campionat del món de motociclisme fou la 16a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Hi va continuar el domini aclaparador de MV Agusta de la mà de Mike Hailwood, que va guanyar totes les curses en què va participar. Hi hagué també una destacada actuació dels pilots catalans, puntuant en les tres categories petites amb motos fabricades a Catalunya.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1964